Le tournoi de tennis de Gold Coast est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Tier III, se dispute du 5 au .

Ai Sugiyama remporte le simple dames. En finale, elle bat María Vento-Kabchi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elena Likhovtseva et Ai Sugiyama.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gold Coast
 Saison 1998 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1998
Gold Coast
Tennis en Australie en 1998
Tennis en janvier 1998